Acodontaster är ett släkte av sjöstjärnor. Acodontaster ingår i familjen Odontasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Acodontaster